Зёльден — название двух коммун в немецкоязычной части Европы:
 Зёльден — в Австрии (Тироль)
 Зёльден — в Германии (земля Баден-Вюртемберг)